Ми́лица Я́нкович (; родилась 23 ноября 1881 в Пожаревце, умерла 27 июля 1939 в Нишка-Бане) — сербская писательница, переводчица. 

Автор романов и рассказов, в том числе детских книг. Некоторые из них были переведены на немецкий язык.

Биография 
Милица Янкович родилась в семье купца. У неё были две старшие сестры и младший брат. Училась в начальной школе в Велико-Градиште, затем в Белграде окончила 6 классов колледжа для девочек и школу живописи в 1902 году.

С 1902 по 1906 годы училась в колледже для девушек на учителя в Крагуеваце. В 1904 году выезжала на обучение в Мюнхен.

Она выучила русский и французский языки и занималась переводом с русского.

В 1914 году, во время Первой мировой войны выезжает в Сплит, где проходит лечение от туберкулёза и подагры.

Возвращается в оккупированную Сербию через Италию и Грецию, в период с 1915 по 1918 годы селится в Врнячка-Баня, а затем в Трстеник.

После войны работала учителем рисования в белградской средней школе для девушек.

Всё это время Милица продолжала лечиться, выезжая на курорты к морю, а в 1928 году в Париж.

Болезнь приковала её к постели, и она посвятила себя работе: писала стихи и прозу, рассказы для взрослых, подростков и детей, романы, путевые заметки, делала наброски.

Произведения 
Рассказы:
 Ispovesti/Исповести (1913)
 Čekanje/ Чекање
 Kaluđer iz Rusije/ Калудер из Русије
 Putevi/ Путеви
 Ljudi iz skamije/ Људи из скамије

Романы:
 Pre sreće/ Пре среће (1918)
 Plava gospođa/ Плава господа (1924)
 Mutna i krvava/ Мутна и крвава (Мутная и кровавая)

Детские книги:
 Zec i miš/ Зец и миш (Заяц и мышь)

Примечания

Ссылки 

Писательницы Сербии